Бубыл — название ряда географических объектов:

Реки 
 Бубыл (приток Берёзовой) — река в Пермском крае
 Бубыл (приток Колвы) — река в Пермском крае

Населённые пункты 
 Бубыл (Чердынский район) — посёлок сельского типа в Пермском крае